Chetrosu are următoarele localități:

Localități din România
Chetrosu, Vaslui

Localități din Republica Moldova
 Chetrosu – localitate centru de comună în raionul Anenii Noi
 Chetrosu – localitate centru de comună în raionul Drochia

din Ucraina
Chetrosu – localitate centru de comună în raionul Iampol, regiunea Vinnița.

Vezi și 
 Chetriș (dezambiguizare)
 Chetroșica Nouă
 Chetroșica Veche
 Pietrosu (dezambiguizare)
 Piatra (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova